Русские сказки — информационно-аналитическая программа Сергея Доренко. Совместный проект радиостанции «Русская Служба Новостей» и телеканала «РЕН ТВ». Премьера программы состоялась 10 июня 2011 года на радиостанции «Русская Служба Новостей», а первый выпуск телеверсии на телеканале «РЕН ТВ» состоялась 1 июля 2011 года. Первоначально программа выходила в 18:00, а с 19 августа программа переместилась в 20:00.

Гости программы 
 Дмитрий Быков
 Дмитрий Рогозин
 Михаил Прохоров
 Юрий Любимов
 Михаил Леонтьев

Закрытие 
В начале сентября 2011 года Сергей Доренко принял решение о закрытии программы.

Примечания 

Радиопередачи России
Телепередачи РЕН ТВ
Телепередачи, запущенные в 2011 году
Телепередачи, закрытые в 2011 году